Улька может означать:
 Улька — название территории в Сефевидском государстве.
 Улька — река в Адыгее, приток Лабы.
 Улька - река в Красноярском крае, приток Агула.